Seth alakban is írják:
 Széth, óegyiptomi isten
 Sét, bibliai alak, Ádám fia, Káin öccse